Korana, rijeka, pritoka Kupe
 Korana (Plitvička Jezera), naselje u općini Plitvička Jezera, Hrvatska
 Korana (pritoka Sane), rijeka pritoka Sane
 Korana (pleme), Hotentotsko pleme u Južnoafričkoj Republici
 Korana jezik, kojsanski jezik plemena Korana